Сан Хуан Тетитлан има више значења:

 Сан Хуан Тетитлан (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Тетитлан (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику